Coup de soleil, de chaleur
 Sunstroke est un téléfilm de James Keach diffusé en 1992
 Sunstroke est un film de Nikita Mikhalkov tourné en 2012 et sorti en 2014